|+ style="font-size: 85%;" |
|-
!colspan="3" bgcolor="#efefef"| World Series by Nissan seizoen 2002
|-
| vorige: 2001 || volgende: 2003 ||
|-
!colspan="3" bgcolor="#efefef"| Kampioenschap
|-
| 1 ||  Ricardo Zonta || 268
|-
| 2 ||  Franck Montagny || 204
|-
| 3 ||  Bas Leinders || 184
|-
!colspan="3" bgcolor="#efefef"| Teams
|-
| 1 ||  Racing Engineering || 375
|-
| 2 ||  Gabord Competición || 307
|-
| 3 ||  KTR || 225
|}

Het World Series by Nissan-seizoen 2002 was het vijfde World Series by Nissan-seizoen en het eerste onder deze naam, nadat het voorheen bekend stond onder de naam Open Telefónica by Nissan. Het seizoen bestond uit 18 races, verdeeld over 9 ronden.

Teams en coureurs

Races

Kampioenschap
 In elke race werd twee bonuspunten uitgereikt aan de coureur die de snelste ronde reed.
 Enkel de beste veertien resultaten telden mee voor het kampioenschap. In de gevallen dat deze maatregel is toegepast, staat het totaal aantal behaalde punten tussen haakjes weergegeven.

Coureurs

Teams

 Coureurs vertrekkend van pole-position zijn vetgedrukt.
 Coureurs met de snelste raceronde in cursief.

Autosport in 2002
2002